Det finns flera personer vid namn Peter Berggren

en dokumentärfilmare, scenograf och musiker, se Peter Berggren (filmare)
elitsimmare från Uddevalla, se Peter Berggren (simmare)
fotbollsspelare, se Peter Berggren (fotbollsspelare)
psalmförfattare på 1700-talet se Peter Berggren (författare)